Ла́оссина, также Ла́осина () — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония. Относится к нулку Полода.

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Микитамяэ уезда Пылвамаа.

География 
Расположена на границе Эстонии и России, на берегу озера Ляммиярв, напротив острова Колпина (сету Kulkna). Расстояние до уездного центра — города Выру — 37 километров, до волостного центра — посёлка Вярска — 8 километров. Высота над уровнем моря — 37 метров.

На территории деревни находится часть заповедника Любница (площадь 1550,5 га), входящего в природоохранную сеть Натура 2000.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 29 человек, из них 27 (93,1 %) — эстонцы (сету в перечне национальностей выделены не были).

Численность населения деревни Лаоссина по данным Департамента статистики:

* По данным Регистра народонаселения по состоянию на 1 мая 2020 года

История 

В письменных источниках 1780 года упоминается Клавшина, 1872 года — Клавшино, 1886 года — Laosina, 1903 года — Wana Laosina, Järwe Laosina, 1904 года — Laossina, Кла́вшино, 1922 года — Klavišno, 1923 года — Laosino.

На военно-топографических картах Российской империи (1846—1880 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, деревня обозначена как Кляушенъ.

В XVIII веке Лаоссина (Клавшина) относилась к приходу Вярска, в XIX веке — к общине Любница и приходу Колпино. Деревня состоит из нескольких частей: на западе — Лийвакюля или Лийва-Лаоссина (в начале XX века была самостоятельной деревней, в 1885 году упоминалась как Ново-Клавшино), на юге — Мытскюля, в центре — Ванакюля, на севере — Люютья (), место бывшей скотоводческой мызы.

На территории деревни находятся два древних селища (относятся ко второй половине I тысячелетия), часовня (на языке сету «цяссон») в честь Рождества Богородицы (построена, вероятно, в 1865 году) и средневековое кладбище, которое используется и в настоящее время (внесены в Государственный регистр памятников культуры Эстонии).

Как памятники археологии, под охраной государства на территории деревни находятся пять близко расположенных длинных могильных курганов, относящихся к шестому-десятому тысячелетиям н. э..

В 1880 году в деревне работали три завода по производству чернил.

В 1949 году в деревне был создан колхоз «Мяэ», который в 1951 году объединился с колхозом «Выханду» в один большой колхоз «Раху Выйт». Последний в 1958 году закончил свою деятельность, и был основан совхоз «Ряпина-Выханду», просуществовавший до 1993 года.

Лаоссина относится к типу , где дворы стоят близко друг к другу по обе стороны дороги. По состоянию на 2003 год отдельно стоящих хуторов в деревне было только два.

Происхождение топонима 
Предполагается, что название деревни происходит от христианского личного имени Nicolaus > Laos. Эстонский языковед  связывал топоним с латвийским словом klausīt («слушать»). Согласно лингвисту Тартуского университета Анжелике Штейнгольде, топоним Клавшино произошёл от личного имени Клавдий > Кла(в)ша.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Сетомаа (волость)
Сету